Kopito – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad
 Kopito – wieś w Czarnogórze, w gminie Cetynia
 Kopito – wieś w Czarnogórze, w gminie Danilovgrad
 Sladojevo Kopito – wieś w Czarnogórze, w gminie Danilovgrad

 Zobacz też
 Kopyto